

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Borówko – kolonia wsi Nawcz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Borówko – część wsi Zbierkowo w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska

Jeziora w Polsce 
 Borówko – jezioro na Pojezierzu Mrągowskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Borówko – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Borówko – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)